Cerová (Radobica)
 Cerová (district de Senica)